Кубок России по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2011/2012 являлся 11 турниром Российской федерации по баскетболу.

Формат 
Система розыгрыша Кубка — на выбывание. Обладатель Кубка России получает право на участие в Кубке вызова в сезоне 2012/2013 гг. В Кубке России участвует 31 команд, выступающих в чемпионате Профессиональной баскетбольной лиге и «Суперлиги» и Высшей лиги — в обязательном порядке, а также все желающие команды. Не участвовали в Кубке России ЦСКА, Химки, УНИКС, Локомотив-Кубань, Енисей.

Кубок России в сезоне 2011/2012 гг. пройдёт в три этапа:
 I этап — предварительные игры в подгруппах. Команды Высшей лиги Чемпионата России, а также все желающие команды разбиваются на подгруппы «А», «Б», «В» и «Г» по территориальному принципу. Игры в подгруппах проводятся турами в один круг. Сроки и места проведения туров определяет РФБ.
 II этап — соревнования по системе плей-офф с 28 сентября 2011 года по 9 января 2012 года.
 III этап — финальные игры пройдут в формате «финала 4-х».

Предварительные игры

Группа А

Группа Б

Группа В

Группа Г

Плей-офф

Игры 1/16 финала

Игры 1/8 финала

Игры 1/4 финала

Финал 4-х

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая пятерка финала четырёх

Составы команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФБ
 Регламент Чемпионата и Кубка России среди мужских клубов-команд сезон 2011—2012 гг.
 Статистика турнира на Statbasket.ru

Кубок России по баскетболу
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в России в 2011 году
Спорт в России в 2012 году